Ангелы ада — название ряда фильмов:

 Ангелы ада — фильм режиссёра Говарда Хьюза, 1930.
 Ангелы ада — фильм-боевик 1968 года, рассказывающий о противостоянии общества и банд байкеров.
 Ангелы ада ’69 — фильм 1969 года режиссёра Ли Мэддена с Джереми Слэйтом и Томом Стерном в главных ролях.
 Ангелы ада на колёсах — фильм 1967 года режиссёра Ричарда Раша с Адамом Роарком и Джеком Николсоном в главных ролях.